Cet article recense les lacs du Tchad.

Liste 
 Lac Fianga
 Lac Fitri
 Lac Iro
 Lac Léré
 Lac N'Gara
 Lacs d'Ounianga :
 Lac Katam
 Lac Yoa

 Lac Tchad
 Lac Tikem

Annexes

Liens internes 
 Géographie du Tchad
 Liste de lacs d'Afrique

Liens externes 

Tchad